Strachy na Lachy
 Saturday Night Live
 Saturday Night Lotion
 SNL Polska